Mahina steht für:

 eine Gemeinde in Französisch-Polynesien, siehe Mahina (Französisch-Polynesien)
 eine Gemeinde in Mali, siehe Mahina (Mali)
 einen hawaiischen Mädchennamen, der Licht oder Mond bedeutet